Alessandro d'Este (1505-1505), era figlio di Alfonso I d'Este duca di Ferrara e della seconda moglie Lucrezia Borgia, figlia del Papa Alessandro VI e sorella di Cesare Borgia.
Alessandro d'Este (1568-1624), è stato un cardinale e vescovo cattolico italiano.
Alessandro D'Este (1783-1826), è stato uno scultore italiano, figlio del più famoso Antonio.